Anžuvinci (starija loza) - franačka velikaška obitelj, posjednici grofovije Anjou, koji su imali dva ogranka loze:
 * Anjou-Plantagenet - engleska kraljevska dinastija (1154. – 1485.)
 * Anžuvinci - jeruzalemski kraljevi (1131. – 1190.)
 Anžuvinci - francuska dinastija, ogranak dinastije Capet, koji je vladao Napuljom, Sicilijom, Ugarskom, Hrvatskom i Poljskom
 Valois-Anjou - mlađi ogranak francuske dinastije Valois, koji su vladali Napuljem, Anjouom, Pijemontom i Provansom